Marsala kan have flere betydninger:

 Marsala (vin) − en vin der omgiver den italienske by Marsala på Sicilien.
 Marsala (by) − italiensk by i regionen Sicilien i Italien